Червона книга () — список рідкісних тварин, рослин і грибів, що знаходяться під загрозою зникнення в Казахстані. Налічує 3 видання, останнє з яких вийшло 1999 року.

Сучасне видання включає:

 129 видів та підвидів хребетних:
 18 риб;
 3 земноводних;
 10 плазунів;
 58 птах;
 40 ссавців.

Кількість 
За даними Казстат:

Списки 

 Список ссавців, занесених до Червоної книги Казахстану
 Список птахів, занесених до Червоної книги Казахстану
 Список плазунів, занесених до Червоної книги Казахстану
 Список земноводних, занесених до Червоної книги Казахстану
 Список риб, занесених до Червоної книги Казахстану
 Список комах, занесених до Червоної книги Казахстану
 Список рослин, занесених до Червоної книги Казахстану

Примітки

Посилання 

 Про затвердження Переліку рідкісних видів тварин і рослин, що перебувають під загрозою зникнення
 www.redbookkz.info

Книги з алфавіту